María de Aragón puede referirse a:
 Varias reinas de la Casa de Trastámara, que también pueden ser llamadas María de Trastámara o Trastamara:
 María de Aragón (reina de Castilla) o María de Trastámara (1403-1445), una de los infantes de Aragón. Fue reina en los reinos de la Corona de Castilla como consorte de Juan II de Castilla desde su matrimonio en 1420;
 María de Castilla, que también puede ser llamada María de Trastámara (1401-1458), infanta castellana y hermana de Juan II de Castilla. Fue reina en los reinos de la Corona de Aragón como consorte de Alfonso V de Aragón;
 María de Aragón (1482-1517), reina del reino de Portugal como consorte de Manuel I de Portugal desde su matrimonio en 1500;

 Una reina de la Casa de Aragón:
 María de Luna (1358-1406), reina en los reinos de la Corona de Aragón como consorte de Martín I de Aragón, el Humano, último rey de la Casa de Aragón;

 Varias infantas de la Casa de Aragón:
 María de Aragón (1248-1267), monja, hija de Jaime I de Aragón y Violante de Hungría;
 María de Aragón (1299-1347), hija de Jaime II de Aragón y de Blanca de Nápoles. Fue infanta de Castilla por matrimonio con Pedro de Castilla y de Molina;
 María de Aragón (n. 1455), hija ilegítima de Juan II de Aragón;

 Otras aristócratas españolas:
 Feliche María de la Cerda y Aragón (1657-1709), de la Casa de Medinaceli;
 María del Carmen Azlor de Aragón e Idiáquez (1841-1905), duquesa de Villahermosa;

Otros usos 
 Colegio de doña María de Aragón, o de la Encarnación, hoy Palacio del Senado (Madrid);
 Retablo de doña María de Aragón, del Greco, encargado para ese Colegio.